Дневник памяти:

 Дневник памяти — роман Николаса Спаркса 1996 года.
 Дневник памяти — художественный фильм 2004 года производства США, экранизация одноимённого романа.